Zechbauer steht für:

 Zechbauer Tabakwaren, deutscher Tabakhändler
 Johann Paul Czechpauer (auch Zechbauer; † um 1726), böhmischer Bildhauer und Holzschnitzer

Siehe auch:
 Zöchbauer